

Cinema e TV 
 Flood (filme) — co-produção britânica, sul-africana e canadiana de 2007

Música 
 Mark Ellis — produtor musical conhecido como "Flood"
 Flood (álbum) — de They Might Be Giants
 "The Flood" (canção de Cheryl Cole)
 "The Flood" (canção de Katie Melua)
 "Floods" — canção da banda Pantera

Informática e jogos
 Ataque de negação de serviço — também chamado de flood de rede
 Flood (Halo) — espécie fictícia do jogo eletrônico Halo

Desambiguações de música